est un genre éteint de petits amphibiens stéréospondyles basaux, appartenant à la famille, également éteinte, des Lapillopsidae.

Les fossiles appartenant au genre ont été trouvés dans la partie inférieure de la formation géologique d'Arcadia au Queensland, en Australie. Ces sédiments sont datés du Trias inférieur, de l'Indusien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

L'espèce type et seule espèce rattachée au genre est , décrite par  et .

Description 
C'est un amphibien de très petite taille dont la longueur totale du crâne dépasse à peine  de long, pour une longueur totale de l'animal de l'ordre de .

Classification 
Il est placé dans la famille des Lapillopsidae, où il se trouve en groupe frère du genre Rotaurisaurus, découvert en Tasmanie.

Il est également proche du genre Manubrantlia décrit en Inde, également dans le Trias inférieur, en 2002.

Cladogramme des Stereospondyli

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Australie
Taxon fossile décrit en 1990
Stereospondyli